Яп — многозначный термин.

Фамилия 
 Яп, Андронико (1961—1990) — филиппинский шахматист.

Другое 
 Яп — островная группа в Тихом океане, территория Федеративных Штатов Микронезии.
 Яп — штат Федеративных Штатов Микронезии.
 Яп — спортивный комплекс в штате Яп.
 Яп — аэропорт на острове Яп.
 Яп — микронезийский народ, коренное население островов Яп.
 Яп — микронезийский язык, коренной язык жителей островов Яп.

См. также 
  — многозначная аббревиатура